Buir ist der Name von:

 Buir (Kerpen). westlicher Stadtteil von Kerpen im Rhein-Erft-Kreis
 Buir (Nettersheim), östlicher Gemeindeteil von Nettersheim im Kreis Euskirchen
 Buir (See), See in der Mongolei und China (Innere Mongolei)
 Buir (Sum), Sum im Neuen Rechten Bargu-Banner der Stadt Hulun Buir im Autonomen Gebiet Innere Mongolei der VR China

Siehe auch:
 Buire (Begriffsklärung)
 Bühr
 Buer